Ronta – Frazione di Cesena in provincia di Forlì
 Ronta – Frazione di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze